Флаг муниципального района Безенчу́кский Самарской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 23 ноября 2012 года решением Собрания представителей муниципального района Безенчукский № 285/36 и 26 декабря 2012 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 8029.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище голубого цвета с отношением ширины к длине 2:3, нижние углы которого скошены от середины вертикальных краёв дугообразно к середине нижнего края. Скошенные углы разделены подобными дугами на три части: жёлтые вверху и внизу и чёрные в середине. Над углами — летящий вверх и видимый сверху жёлтый орёл с распростёртыми крыльями и белым хвостом».

Обоснование символики 
Муниципальный район Безенчукский в настоящее время является одним из индустриально развитых центров разработки промышленных месторождений нефти в Самарской области. Однако, вместе с этим, не забыто ремесло предков, пришедших в Заволжскую степь, чтобы освоить богатые земли и выращивать хлеб. В современном районе развито сельское хозяйство, в самом Безенчуке работает элеватор.

Основные занятия местного населения — разработка нефтяных месторождений и сельское хозяйство — аллегорически показано на флаге фонтаном, струи которого попеременно чёрные и жёлтые.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения.

Чёрный цвет — символ вечности, мудрости, скромности.

Вместе с тем, что район сейчас является промышленно развитым регионом, в нём сохранились места с первозданно чистой природой. Наиболее известным является государственный ландшафтный заказник областного значения «Васильевские острова», расположенный в северной части муниципального района Безенчукский в акватории Саратовского водохранилища.

Острова отличаются разнообразием естественной растительности, здесь обитают многочисленные животные и птицы. Внутренние водоёмы островов — прекрасное место для нереста ценных пород рыб. Здесь имеются гнездовья очень редкого орлана-белохвоста, занесённого в Красную книгу. Изображение на флаге этой птицы символизирует природное богатство района.

Голубой цвет (лазурь) символизирует водные просторы и чистое небо, которые местные жители стараются сохранить в чистоте для своих потомков.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания усиливает природную символику флага.

Примечания 

Флаги с изображением орла